Sriracha, Sriraja oder Si Racha steht für
 Si Racha, eine Stadt in Thailand
 Amphoe Si Racha, ein Landkreis in Thailand
 Sriracha FC, ein Fußballclub in Thailand
 Sriracha-Sauce, eine nach der Stadt bezeichnete scharfe Sauce